Yacouba Ali (Niamei, 6 de abril de 1992) é um futebolista profissional nigerino que atua como atacante.

Carreira 
Yacouba Ali representou o elenco da Seleção Nigerina de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2012.

Ligaçães externas 

Jogadores da Seleção Nigerina de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2012